Ива́н Красо́вский:
 Красовский, Иван Иванович (1827—1885) — действительный статский советник, камергер, губернатор Томской губернии (1883—1885), литератор.
 Красовский, Иван Иванович (1821—1888) — магистр русской истории, педагог.
 Красовский, Иван Фёдорович (1870—1938) — русский актёр, заслуженный артист РСФСР.